Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miša Zverev che ha battuto in finale Dmitrij Tursunov 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (semifinali)
 Dmitrij Tursunov (finale)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Benjamin Becker (quarti di finale)

 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Victor Hănescu (semifinali)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Miša Zverev (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2007